Yokota kan som auktorsförkortning betyda:

 Akira Yokota
 Masatsugu Yokota

Robotskapade auktorsförkortningar